Hendersoniella är ett släkte av svampar. Hendersoniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hendersoniella